|-
| 136001 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136002 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136003 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136004 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136005 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136006 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136007 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 136008 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 136009 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136010 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136011 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136012 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136013 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136014 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136015 - || || 7 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136016 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136017 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136018 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136019 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136020 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136021 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136022 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136023 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136024 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136025 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136026 - || || 12 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136027 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136028 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136029 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136030 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136031 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136032 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136033 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136034 - || || 13 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136035 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136036 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136037 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136038 - || 2002 WR || 20 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136039 - || || 21 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136040 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136041 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136042 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136043 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136044 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136045 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136046 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136047 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136048 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136049 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136050 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136051 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136052 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136053 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136054 - || || 7 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136055 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136056 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136057 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136058 - || || 10 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136059 - || || 10 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136060 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136061 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136062 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136063 - || || 11 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136064 - || || 13 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136065 - || || 13 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 136066 - || || 11 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 136067 - || || 12 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136068 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136069 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136070 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136071 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136072 - || 2002 YN || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136073 - || || 28 de desembre, 2002 || Needville || Needville
|-
| 136074 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136075 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136076 - || || 3 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136077 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136078 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136079 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136080 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136081 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136082 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136083 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136084 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136085 - || || 10 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136086 - || || 10 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136087 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136088 - || || 26 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136089 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136090 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136091 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136092 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136093 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136094 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136095 - || || 27 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136096 - || || 1 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136097 - || || 6 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136098 - || 2003 DD || 19 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 136099 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136100 - || || 26 de febrer, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
6